Intolerans kan avse:

 Födoämnesintolerans – ökad känslighet mot vissa födoämnen

Se även
 Tolerans
 Utanförskap